Linneus – nome latino di Linneo
 Linneus – città della Contea di Aroostook, Maine
 Linneus – capoluogo della Contea di Linn, Missouri